Interscope-Geffen-A&M.

 A&M Records
 Geffen Records
 DGC Records
 Interscope Records
 Polydor
 Polygram

 EMI Music
 EMI Records
 G-Unit Records
 Virgin Records
 Charisma Records
 Capitol Records
 Capitol Nashville
 Harvest Records
 Astralwerks
 Atom Factory Records
 Deep Well Records
 Phonomotor Records (Brasil)

 Walt Disney Records
 Hollywood Records
 Big Machine Records
Natasha Records
 Republic Records
 American Recordings
 Next Plateau Records
 Casablanca Records

 The Island Def Jam Music Group. 

 Def Jam Recordings
 GOOD Music
 Def Soul
 Desert Storm Records
 The Jones Experience
 Rush Rules Records
 Skull Gang
 Russell Simmons Music Group
 Mercury Records

 Cash Money Records
 Roc-A-Fella Records
 Get Low Records
 State Property Records
 Motor Music Records
 Island Records
 4th & B'way Records
 Fallout Records
 Island Urban Records
 Stolen Transmission Records
 Apparent Records
 Lost Highway Records
 So So Def Recordings
 Supermusic

 The Verve Label Group.

 Verve Records
 Verve Forecast Records
 GRP Records
 Impulse! Records
 Decca Records
 Philips Records
 Deutsche Grammophon
 Vertigo Records

 Outras Gravadoras. 
 Wind-Up Entertainment
 Polar Records
 Ministry of Sound
 Machete Music
 Musikorama Music Records (Brasil)

 Gravadoras extintas ou vendidas.
 Arsenal Music (extinta)
 DreamWorks Records (extinta)
 Sanctuary Records (vendida para a BMG Rights Management)
 Castle Music
 Pye Records
 Noise Records
 Attack Records
 Trojan Records
 RAS Records
 Universal Motown Music Group (extinta)
 Universal Republic (extinta)
 V2 Records (vendida para a Play It Again Sam)